Храповицкий — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Храповицкий, Алексей Павлович (в монашестве Антоний; 1863—1936) — митрополит Русской православной церкви, первоиерарх РПЦЗ.
 Храповицкий, Вадим Григорьевич (1935) — советский футболист, тренер.
 Храповицкий, Василий Юрьевич — лейб-гвардии подпоручик, брат Храповицкого Платона Юрьевича, российского государственного деятеля, сенатора, предводителя Смоленской губернии.
 Храповицкий, Владимир Семёнович (1858—1920-е) — полковник, лесопромышленник, создатель усадьбы «Муромцево».
 Храповицкий, Иасон Семёнович (1785—1851) — российский военный и государственный деятель, генерал-майор, тайный советник, смоленский губернатор.
 Храповицкий, Иван Семёнович (1786—1864) — российский государственный и военный деятель, тайный советник, гражданский губернатор Петербурга (1829—1835).
 Храповицкий, Игнатий Евстафьевич (1817—1893) — исследователь белорусского фольклора, поэт и переводчик.
 Храповицкий, Казимир Михайлович (1818—1881) — генерал-лейтенант.
 Храповицкий, Матвей Евграфович (1783—1847) — русский генерал-адъютант.
 Храповицкий, Михаил Васильевич (1758—1819) — русский переводчик и поэт.
 Храповицкий, Платон Юрьевич (1738—1794) — российский государственный деятель, сенатор (1793).
 Храповицкий, Прокопий Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9132; 26 ноября 1853.
 Храповицкий, Степан Степанович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3019; 10 сентября 1815.
 Храповицкий, Ян (1612—1686) — государственный деятель Великого княжества Литовского, администратор Могилевской экономии.



См. также 
 Храповицкий мост

Примечания